Клубный кубок UNCAF 1975 — пятый розыгрыш футбольного турнира под названием Турнир Фратернитад. Турнир вновь был сыгран по круговой системе в одной группе из шести клубов. Участники по-прежнему представляли три государства — Гватемала, Коста-Рика и Сальвадор. Трофей впервые завоевал сальвадорский клуб «Платенсе».

Участники 

  Мунисипаль — чемпион Гватемалы сезона 1974.
  Аврора — 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1974.
  Саприсса — чемпион Коста-Рики сезона 1974.
  Эредиано — 2-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1974.
  Платенсе — чемпион Сальвадора сезона 1974/1975.
  Негосьос Интернасьоналес — 2-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1974/1975.

Результаты

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF

1975